Il doppio del torneo di tennis Kakegawa Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sean Cole e Eoin Collins che hanno battuto in finale Florian Krumrey e Ron Ward 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Massimo Ardinghi /  Mario Visconti (semifinali)
 Mark Kaplan /  Richard Lubner (quarti di finale)

 Sean Cole /  Eoin Collins (Campioni)
 Charlton Eagle /  Otis Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kakegawa Challenger 1991